«Никогда не разговаривай с незнакомцами» () — американский кинофильм, триллер с элементами эротики.


Съёмки проводились в Будапеште и Торонто.

Теглайн: In A World Where Love Isn’t Always Safe, Trust Can Be Deadly ().

Сюжет 
Это кино о Саре Тейлор, полицейском психологе, которая встречает Тони Рамиреса, загадочного мужчину, и влюбляется в него. В результате в её жизни возникают анонимные телефонные звонки, пугающие сюрпризы (засушенные цветы, собственный некролог в газете, убитая кошка) и грозные предупреждения («угадай, кто следующая»). Кто-то явно запугивает Сару.

Подопечный Сары, Макс Чески, обвиняемый в изнасиловании, страдает психическим расстройством (возможно, шизофренией или раздвоением личности). Сара пытается использовать это для его защиты.

На протяжении фильма происходят постоянные конфликты Тони, Сары и её друга Клиффа, а потом бурные и сексуальные примирения.

В воспоминаниях Сары постепенно вырисовывается сцена из её прошлого — её отец заставил Сару убить свою мать (неизвестно, правда ли это, но в фильме фигурируют вырезки из газеты с заголовком «Маленькая девочка убивает свою мать»). Постепенно выясняется, что и сама Сара страдает раздвоением личности — она сама себя преследует. В итоге Сара убивает Тони и своего отца, однако представляет это как самозащиту (мол, Тони застрелил Генри, а Сара в ответ убила Тони) и избегает тюрьмы.

В конце фильма Сара выступает с докладом о природе раздвоения личности Макса Чески. Однако все слова применимы и к ней самой.

В ролях 
 Ребекка Де Морнэй — Сара Тейлор, полицейский психолог
 Антонио Бандерас — Тони Рамирес, продавец охранных систем, прошлые профессии: полицейский, охранник
 Деннис Миллер — Клифф Рэддисон, близкий друг Сары
 Len Cariou — Генри Тэйлор, отец Сары
 Гарри Дин Стэнтон — Макс Чески, арестованный, клиент Сары
 Eugene Lipinski — Dudakoff
 Martha Burns — Maura
 Beau Starr — Grogan
 Phillip Jarrett — Spatz
 Tim Kelleher — Wabash
 Emma Corosky — Сара в молодости
 Susan Coyne — Элисон, мать Сары (в воспоминаниях)
 Joseph R. Gannascoli — владелец тира
 Reg Dreger — Flight Attendant
 Frances Hyland — Mrs. Slotnick

Ссылки 
 Pavilion Library review  

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Детективные фильмы Канады
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-триллеры Германии
Детективные фильмы Германии
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы Канады 1995 года
Множественная личность в популярной культуре